Ringo může znamenat:

 ringo (sport) – kolektivní sport 
 jablko v japonštině
 Ringo (Nanyo) – japonské město

osoby
 Ringo Starr – anglický hudebník, člen skupiny The Beatles
 František Ringo Čech – český umělec-hudebník